Безомский дом () — две династии правителей в гасконском средневековом виконтстве Безом в X—XI веках.

История 
Родоначальником династии согласно реконструкции Ж. Жургена был Аманье Санше. В источниках его имя упоминается только однажды — в хартии герцога Гаскони Санша IV Гарсии о передаче Астарака, датированной около 920 года, в которую Аманье подписал вместе с другими сыновьями герцога. Журген считает Аманье пятым сыном герцога Гаскони Санша IV Гарсии. Неизвестно, какими землями владел Аманье. Согласно реконструкции Жургена Аманье был предком виконтов Безома и сеньоров д’Альбре. Точное расположение Безома не установлено, предполагается, что это владение располагалось в северо-восточной Гаскони и граничило с графством Ажан.

Согласно Жургену сыновьями Аманье Санше были Уцан Аманье и Арно Аманье, подписи которых стоят в хартиях архиепископа Бордо Гомбо, датированных 1077 и 1078 годами. В 1082 году упоминается виконт Беножа Арно.

В хартии герцога Гаскони Бернара I Гильома о дарении аббатству Сен-Север, датированной 3 апреля около 1009 года, подписались Эмон и Эмонио (). Журген предположил, что они были братьями, сыновьями Уцана Аманье, отождествив Эмона с Амовином, виконтом де Безом и де Бенож, а Эмонио — с Аманье I, которого он указал как родоначальника сеньоров д’Альбре. От них пошли 2 ветви дома.

Из старшей имя Амовина упоминается в конце X века как препозит (глава общины) аббатства Ла Реоль. У него известно двое сыновей — Гильом и Родольфо Арто. Последний в 1026 году подписал хартию о дарении монастырю Сен-Пьер де Ла Реоль.

Вероятно дочерью Родольфо Арто была Амовина, виконтесса Беножа, которая вышла замуж за Гильома Аманье I д’Альбре, принеся ему в приданое Безом. Гильом Аманье вероятно был сыном Аманье II д’Альбре. А Бернар Эзи I, вероятно, брат Гильома Аманье, унаследовал Альбре.

Гильом Аманье I подписал хартию монастырю Гран-Сов, датируемую 1079/1089 годом. Последний раз он упоминается в 1097 году. Его сын, Гильом Аманье II, принимал участие в Первом крестовом походе, его имя упоминается в хрониках в 1097—1099 годах. Он умер до 1103 года. Его вероятным сыном был Бернар I, который в 1103 году подписался в хартии, данной монастырю Сен-Пьер де Ла Реоль. Дочь Бернара, Витапуа, вышла замуж за графа Ангулема Гильома V. Сыном Бернара вероятно был Гильом Аманье III, подпись которого стоит на хартиях, данных монастырю Гран-Сов, датированных 1125 и 1155 годами.

Гильом Аманье III был последним представителем рода по мужской линии. Он оставил только дочь, вышедшую замуж за Бернара де Бовиля, принеся ему в приданое Безом.

Генеалогия

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Виконты Безома